Die Zweite Division 1925/26 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. September 1925 und endete am 16. Mai 1926.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen zu jeweils 14 Vereinen. Die beiden Tabellenersten stiegen direkt in die Erste Division auf. Die beiden Gruppenzweiten ermittelten im Play-off den dritten Aufsteiger. Die Liga wurde ab der folgenden Saison wieder eingleisig. Deshalb stiegen die letzten sieben Vereine aus jeder Gruppe in die neu geschaffene dritte Division ab. Zur Ermittlung der Auf- bzw. Abstiegsplätzen gab es bei Punktgleichheit Entscheidungsspiele.

Abschlusstabellen

Gruppe A

Gruppe B

Entscheidungsspiele

Play-off Gruppe A 2. Platz

Relegation Gruppe B Platz 7 und 8 

Damit stieg CS Tongeren in die dritte Division ab.

Aufstiegs-Play-off

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1925/26